

Toponyme

Royaume-Uni 
 Bristol, ville du sud-ouest de l’Angleterre ;
 Canal de Bristol, bras de mer entre l’Angleterre et le Pays de Galles ;
 Île Bristol, île des îles Sandwich du Sud ;
 Bristol, circonscription du Parlement européen.

Canada 
 Bristol, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard.
 Florenceville-Bristol, village du Nouveau-Brunswick.
 Bristol, localité de Nouvelle-Écosse.
 Bristol, municipalité du Québec dans la municipalité régionale de comté du Pontiac.

États-Unis 
 Bristol, ville du Connecticut ;
 Bristol, ville du Dakota du Sud ;
 Bristol, ville de Floride ;
 Bristol, commune de l'Indiana ;
 Bristol, village du Maine ;
 Bristol, ville du New Hampshire ;
 Bristol, ville dans l’État de New York ;
 Bristol, ville de Pennsylvanie ;
 Bristol, ville de Rhode Island ;
 Bristol, ville du Tennessee ;
 Bristol, census-designated place du Texas ;
 Bristol, ville du Vermont ;
 Bristol, ville de Virginie ;
 Bristol, ville du comté de Kenosha dans le Wisconsin ;
 Baie de Bristol, grande baie d’Alaska.

Patronyme 

 Edmund James Bristol (1861-1927), homme politique canadien de l'Ontario
 Kate Bristol (née en 1990), actrice américaine

Autres significations 
Le nom Bristol peut aussi désigner :
 Bristol Aeroplane Company, manufacture anglaise de construction de moteurs aéronautiques, d’avions et de moteurs destinés à la compétition automobile.
 Papier bristol, papier épais de qualité. Son nom vient de la ville de Bristol en Angleterre, où il était fabriqué originellement.
 Échelle de Bristol, échelle visuelle d'évaluation de la qualité des selles humaines. Elle a été développée à l'université de Bristol.
 Tortues de Bristol, robots mis au point à l’institut de neurologie Burden de Bristol au début des années 1950.
 Hôtel Le Bristol, palace du  de Paris.
 
 , constructeur automobile anglais.
 
 une sous-espèce du ver Caenorhabditis elegans